Алан Темплтон Ладгейт (, род. 31 августа 1945, Белфаст) — ирландский шахматист, международный мастер ИКЧФ.

Многократный участник чемпионатов Ирландии и Великобритании. Чемпион Ирландии 1975, 1977, 1978 и 1979 гг. Бронзовый призер чемпионата Ирландии 1992 г.

Победитель чемпионата Британской Колумбии 1969 г.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад и командного первенства Европы 1989 г.

В 1993 г. представлял Ирландию в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Ладгейта в базе Chessgames
 Личная карточка А. Ладгейта на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Белфасте
Международные мастера ИКЧФ